Рожаница — левый приток реки Уж, протекающий по Коростенскому району районам (Житомирская область).

География 
Длина — 11 км. Русло реки (отметки уреза воды) в среднем течении (село Новоселка) находится на высоте 208,9 м над уровнем моря. Площадь бассейна — 45,2 км². Служит водоприёмником системы каналов. Русло выпрямлено в канал (канализировано), шириной 8 м и глубиной 2 м, дно песчаное.

Берёт начало на болотном массиве непосредственно восточнее села Вербы. Река течёт на северо-запад, северо-восток. Впадает в реку Уж (на 240-м км от её устья) севернее села Берёзовка.

Пойма очагами занята болотами и лугами, лесам.

Населённые пункты на реке (от истока к устью):

Бывший Емильчанский район
 Вербы
 Новосёлка

Примечания

Литература 
 
 
 Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Том 5. Белоруссия и Верхнее Поднепровье / под ред. Н. Д. Шек. — Л.: Гидрометеоиздат, 1963. — 302 с.
 
 Водні ресурси Житомирської області

Притоки Ужа
Реки Коростенского района
Реки Житомирской области